Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

Lesia Tsurenko ha sconfitto in finale Urszula Radwańska con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie

  Venus Williams (primo turno)
  Elina Svitolina (primo turno)
  Jelena Janković (primo turno)
  Alizé Cornet (secondo turno)

  Camila Giorgi (secondo turno) 
  Dar'ja Gavrilova (primo turno) 
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno) 
  Cvetana Pironkova (quarti di finale)

Qualificate 

  Kateryna Bondarenko (quarti di finale)
  Ol'ga Savčuk (primo turno)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)

  Margarita Gasparjan (primo turno) 
  Aleksandra Panova (secondo turno) 
  Anna Tatišvili (primo turno, ritirata)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2015
WTA Tour 2015